Храм Свято́й Равноапо́стольной Княги́ни О́льги (Pravoslavný chrám svaté kněžny Olgy) — приходской православный храм в городе Франтишкови-Лазне (ранее — Франценсбад) в Чехии. Относится к Хебскому пресвириату (благочинию) Пражской епархии Православной Церкви Чешских земель и Словакии.

Настоятель — протоиерей Ян Кривка.

История 
В 1880 году во Франценсбаде для приезжих из России был устроен временный храм. Службы проходили в летний период. Храм располагался сначала в арендуемой части колоннады Зальцквелле, затем, с 1881 года, — в зале отеля «Гизела».

Современная церковь была сооружена по проекту Густава Видермана на добровольные пожертвования приезжающих для лечения русских.

Церковь была заложена Франценсбадским комитетом в 1881 году без приглашения протоиерея В. С. Ладинского, который совершил чин закладки только а. Чин, по совету К. П. Победоносцева, был совершён в почти готовом здании без огласки, чтобы не раздражать католиков. Освящение храма было совершено а.

Церковь и земля (около 13,66 ар) были приписаны на имя Комитета, который считал церковь и землю своей собственностью и в своих сборах не давал отчёта причту.

В 1899 году церковь церковь претерпела косметический ремонт, а в 1901 году была обнесена каменной оградой с железной решеткой.

В 1900 году храм, до этого находившийся в ведении Комитета, часто конфликтовавшего с духовенством, перешёл в ведение общины.

В 1880 по 1907 год церковь была приписана к Веймарскому храму, а с 1911 года — к Дрезденскому

Во время Первой мировой войны храм был закрыт.

В 1920-1930 годах храм находился в юрисдикции Управляющего русскими приходами в Западной Европе Русской православной церкви. Богослужения совершались только в летний период.

С переходом митрополита Евлогия (Георгиевского) в Константинопольский патриархат, в Западноевропейском экзархате русских приходов.

5 мая 1939 года приход со всем его имуществом был передан Берлинской и Германской епархии Русской православной церкви за границей и приписан к Мариенсбадскому храму.

Расквартированная во Фраценсбаде часть СС предполагала превратить здание Ольгинской церкви в свой склад. Этим планам помешало решительное противодействие бургомистра и митрополита Серафима (Ляде).

В 1944 году во Франценсбаде проживало около 10-ти архиереев, которые часто служили в церкви.

Летом 1945 года богослужения в Ольгинской церкви были возобновлены. Храм перешёл в Западноевропейский Экзархат Русской православной церкви, а с 1946 года в Чехословацкий экзархат.

С получением автокефалии в 1951 году Чехословацкой православной церковью храм перешёл в её юрисдикцию.

Архитектура, убранство 
Храм каменный с 30-метровой шатровой колокольней. Построен в «смешанном стиле».

В плане квадратный на 300 человек. Перекрыт куполом с главкой.

Стены выложены из разноцветного кирпича, карнизы, колонки и наличники исполнены из светлого жёлтого песчаника.

Над порталом находятся иконы, писанные по золотому фону на мраморе, — Господь Вседержитель, Святые равноапостольные княгиня Ольга (справа) и князь Владимир (слева).

Интерьер храма расписан заново после Второй мировой войны.

Иконостас был перенесён из домового храма, в 1899 году он был реставрирован.

Церковный дом был возведён в 1907 году.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Народный каталог православной архитектуры

Ольги
Карловарский край
Франтишкови-Лазне
Франтишкови-Лазне
Храмы, построенные в 1889 году
1880-е годы в Австро-Венгрии